2013 FIM MOTORSPORTWASH.COM European Speedway Grand Prix był drugą imprezą w sezonie 2013 z cyklu Grand Prix. Zawody odbyły się 20 kwietnia 2013 na stadionie Polonii w Bydgoszczy. Zwycięzcą został Emil Sajfutdinow, pokonując w finale Mateja Žagara, Tomasza Golloba i Taia Woffindena.

Zawodnicy 
Komisja Speedway Grand Prix nominowała Krzysztofa Buczkowskiego jako zawodnika z dziką kartą. Rezerwowymi zawodnikami zostali Szymon Woźniak i Mikołaj Curyło.

Wyniki

Bieg po biegu 
 Hancock, Lindgren, Holder, Vaculik
 Gollob, Buczkowski, Pedersen, Kasprzak
 Hampel, Sajfutdinow, Ward, Jonsson
 Zagar, Woffinden, Iversen, Lindbäck
 Iversen, Buczkowski, Lindgren, Hampel (d)
 Sajfutdinow, Lindbäck, Vaculik, Kasprzak
 Ward, Hancock, Zagar, Gollob
 Pedersen, Woffinden, Holder, Jonsson
 Woffinden, Ward, Lindgren, Kasprzak
 Vaculik, Zagar, Buczkowski, Jonsson
 Pedersen, Hampel, Hancock, Lindbäck
 Gollob, Holder, Sajfutdinow, Iversen
 Gollob, Jonsson, Lindbäck, Lindgren (d)
 Ward, Iversen, Pedersen, Vaculik
 Woffinden, Sajfutdinow, Hancock, Buczkowski
 Holder, Hampel, Zagar, Kasprzak (d)
 Zagar, Pedersen, Sajfutdinow, Lindgren
 Gollob, Woffinden, Hampel, Vaculik
 Iversen, Jonsson, Hancock, Kasprzak
 Ward, Holder, Buczkowski, Lindbäck
 Półfinały:
 Gollob, Zagar, Holder, Iversen
 Sajfutdinow, Woffinden, Ward, Pedersen (d)
 Finał:
 Sajfutdinow, Zagar, Gollob, Woffinden

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Europa
2013
2013 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Bydgoszczy